Амин может означать:
 Амин — арабское мужское имя.
 Амины — органические соединения.

Фамилия 
 Амин, Асадулла (ум. 1979) — начальник Организации рабочей контрразведки Афганистана.
 Амин, Бассем (род. 1988) — египетский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Амин, Вячеслав Генрихович (род. 1976) — футболист сборной Киргизии.
 Амин, Иди (1928—2003) — президент Уганды с 1971 по 1979 год.
 Амин, Касим (1865—1908) — египетский юрист, философ, политический и общественный деятель.
 Амин, Марта (1871—1940) — шведская художница.
 Амин, Нурул (1893—1974) — политический деятель Бенгалии.
 Амин, Самир (1931—2018) — проживавший в Дакаре (Сенегал) франкоязычный египетский политолог и экономист.
 Амин, Фуад (род. 1972) — саудовский футболист.
 Амин, Хафизулла (1929—1979) — второй президент Афганистана.
 Амин, Эмел (род. 1985) — английский актёр.

См. также